

Natürliche Seen 
Die größten natürlichen Seen der Erde (über 1000 km²). Sofern ein See Inseln enthält, ist deren Fläche in die Gesamtfläche des Sees eingerechnet.

Seen mit stark schwankendem Wasserspiegel

Salzseen, die nur periodisch gefüllt sind

Gewässer, die bewusst nicht in die vorherigen Tabellen aufgenommen wurden

Siehe auch 
 Liste der größten Stauseen der Erde
 Liste der größten Seen in Europa

!
Seen, grosste